Giuseppe Garuti (1868-1954) – scenografo, costumista e illustratore italiano
 Stefano Garuti (1959) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano